Ruszów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Ruszów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Ruszów, un village de la voïvodie de Lublin